Az alábbi lista Norvégia szigeteinek listáját tartalmazza területük alapján rangsorolva.

Norvégia szárazföldi részéhez közel eső szigetek

Norvég fennhatóság alatt álló területek

Források

 Toppomania - ״ytopper i Norge
 Mountains on Svalbard

Szigetek listái
Norvégia szigetei